greda (obrađeno drvo), obrađeni komad drveta
 gredica
 greda (reljef)

Naselja u Hrvatskoj:
 Greda (Maruševec), naselje u Općini Maruševec
 Greda (Sisak), naselje u Gradu Sisku
 Greda (Vrbovec), naselje u Gradu Vrbovcu
 Babina Greda, općina i istoimeno naselje 
 Blinjska Greda, naselje u Općini Sunja
 Donja Greda, naselje u Općini Rugvica
 Gabajeva Greda, naselje u Općini Hlebine
 Gornja Greda, naselje u Općini Brckovljani
 Greda Breška, naselje u Gradu Ivanić-Gradu
 Greda Sunjska, naselje u Općini Sunja
 Hrastova Greda, naselje u Općini Kalinovac
 Molve Grede, naselje u Općini Molve
 Sopjanska Greda, naselje u Općini Sopje
 Visoka Greda, naselje u Općini Vrbje
 Zlatna Greda, naselje u Općini Bilje
 Greda, brdo u Općini Ružić

Naselja u BiH:
 Greda (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u Općini Bosanska Gradiška
 Greda (Ljubuški, BiH), naselje u Općini Ljubuški
 Greda (Šipovo, BiH), naselje u Općini Šipovo
 Bukova Greda, naselje u Općini Orašje

Dio konstrukcije:
 Greda (konstrukcija)